Korelacja (łac. śr. correlation-, correlatio, od com-, „razem, łącznie”; i relation-, relatio, „związek, relacja”) – współzależność, wzajemny związek; wyraz ten oznacza zwykle jedno z następujących pojęć:
 korelacja zmiennych losowych w statystyce,
 współczynnik korelacji, najczęściej współczynnik korelacji liniowej Pearsona,
 korelacja rangowa, zwykle współczynnik korelacji rang Spearmana,
 korelacja wzajemna (krzyżowa);
 korelacja rzutowa w geometrii rzutowej,
 korelacja biegunowa.

Zobacz też 

 autokorelacja
 relacja, zależność